Die 1. Divisjon 1976 war die 32. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 14. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 25. April 1976 und endete am 17. Oktober 1976.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Lillestrøm SK wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Lillestrøm SK setzte sich am 6. Spieltag an die Spitze der Tabelle. Der Vorsprung betrug bis zu vier Punkte. Erst nach dem 16. Spieltag wurde es wieder enger. Am 19. Spieltag übernahm dann Brann Bergen kurz die Tabellenführung. Am Ende gelang es aber Lillestrøm, den Vorsprung von einem Punkt zu verteidigen.

Von den Aufsteigern Bryne IL, Hamarkameratene und SK Vard musste nur SK Vard wieder absteigen.

Am letzten Spieltag der Saison stellte Jan Fuglset von Molde FK einen neuen Rekord auf: beim 6:1-Sieg seiner Mannschaft bei Strømsgodset IF schoss er alle sechs Tore. Diese Bestmarke gilt noch bis heute (Dezember 2009) in der höchsten Spielklasse.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1976

Fußballsaison 1976
Eliteserien-Saison (Fußball)